Stamm steht für:

 Stamm (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern

 Stamm (Gesellschaftswissenschaften), auch Volksstamm, eine Gruppe von Menschen
 Stamm (Pfadfinder), Organisationseinheit der Pfadfinder
 Stammbesatzung, die Stammcrew auf Schiffen

 Stamm (Biologie), hierarchische Rangstufe der Taxonomie
 Baumstamm, als Kurzform: Schaft von Holzgewächsen, siehe Baum #Aufbau des Baumstammes
 Stamm einer Pflanze, siehe Sprossachse
 Stamm, in der Humanmedizin fachsprachlich für Rumpf (Anatomie)
 Wortstamm, als Kurzform: grammatischer Teil eines Wortes
 Verb-Stamm oder Verbalstamm, besonders in semitischen Sprachen, siehe Semitische Sprachen #Abgeleitete Stämme

Stämme steht für:
 Die Stämme, Browserspiel (2003)

Siehe auch:

 Stamme (Begriffsklärung)
 Stam (Begriffsklärung)